Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1949-50 var det fjerde sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen blev afviklet i ligaform, og siden den foregående sæson var 1. gruppe blevet udvidet fra 10 til 12 hold. Derudover blev der afviklet en turnering i 2. gruppe med deltagelse af 19 hold, der spillede om én oprykningsplads til 1. gruppe.

Mesterskabet blev vundet af de forsvarende mestre CDKA Moskva, som dermed vandt titlen for tredje år i træk og tredje gang i alt. Sølvmedaljerne gik til Dynamo Moskva, som vandt medaljer for fjerde sæson i træk, mens Krylja Sovjetov Moskva måtte tage til takke med bronzemedaljerne. Det var fjerde år træk, at alle tre medaljesæt blev vundet af hold fra hovedstaden.

1. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold fra seks byer i den vestlige del af landet.

Halvdelen af holdene kom fra hovedstaden Moskva. De øvrige deltagere var to hold fra Leningrad samt et hold fra hver af byerne Riga, Tallinn, Tjeljabinsk og Sverdlovsk.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Lokomotiv Moskva rykkede ned og blev erstattet af Spartak Minsk, som rykkede op fra 2. gruppe.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Topscorere 

Kilderne er uenige.

All star-hold

2. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 19 hold, der spillede om én oprykningsplads til 1. gruppe.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 19 hold, der var opdelt i tre geografiske zoner med 5 eller 7 hold. I hver zone spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i finalrunden.

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Finalerunde 

Finalerunden havde deltagelse af de to bedste hold fra hver zone i 2. gruppe, og den blev spillet i Moskva i perioden 23. februar - 2. marts 1950. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om én oprykningplads til 1. gruppe.

Kilder / eksterne henvisninger 
Hockey Archives - Championnat d'URSS 1949/50 
Conway's Russian Hockey Blog - 1949-50: Disaster 
VK - Чемпионат СССР 1949-50 
Чемпионат - Наша история. Часть 4. 1949-1950  
EuroHockey - Soviet League 1949-50

Noter 

1949-50
Ishockey i 1949
Ishockey i 1950